S84 ou S-84 peut faire référence à :
 Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mateo García de los Reyes (S-84), un sous-marin de la marine espagnole.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres